Фёдоров, Евгений Борисович:
 Фёдоров, Евгений Борисович (род. 1938) — советский архитектор.
 Фёдоров, Евгений Борисович (1929—2017) — русский писатель, прозаик, экскурсовод и инженер.